Dollond

Nom d'une famille d'opticiens anglais :
 John Dollond (1706-1761), opticien anglais.

Ayant formé ses deux fils, Peter Dollond et John Dollond, il se consacra avec eux à la fabrication des instruments de mathématiques et d'astronomie. Ils ont perfectionné les lunettes achromatiques, les télescopes réfringents et le micromètre.

Homonymie de patronyme